Nadi (Aussprache: []) ist die viertgrößte Stadt der Fidschi-Inseln und liegt auf der Hauptinsel der Inselgruppe, Viti Levu. Bei der letzten Volkszählung im Jahre 2017 wurden 71.048 Einwohner gezählt. Die Bevölkerung Nadis besteht zu einem großen Teil aus Einwanderern aus Indien.

Wirtschaft und Verkehr 
Bei Nadi befindet sich der größere der beiden internationalen Flughäfen der Fidschi-Inseln, weshalb der Tourismus für die Stadt eine wichtige Rolle spielt. Der Fiji Meteorological Service betreibt in Nadi das für den südlichen Pazifischen Ozean zuständige Regional Specialized Meteorological Centre.

In der Umgebung von Nadi befinden sich große Zuckerrohrfelder.

Klima

Einzelnachweise

Weblinks 

 Inoffizielle Seite des Flughafens Nadi International

 
Ort in Fidschi